Muraton ist der Familienname folgender Personen: 

 Alphonse Muraton (1824–1911), französischer Maler 
 Euphémie Muraton (1840–1914), französische Malerin 
 Louis Muraton (1850–1901), französischer Maler